Зоран Планинич (, род. , Мостар, СФРЮ) — хорватский баскетболист. Участник летних Олимпийских игр 2008 года.

Клубная карьера 
Планинич три года провёл в загребской «Цибоне». В составе указанного клуба он стал двукратным чемпионом Хорватии по баскетболу в сезонах 2000—2001 и 2001—2002, а также двукратным обладателем Кубка Хорватии (2001, 2002). В 2003 году на драфте НБА Зоран Планинич был избран под 22-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». Отыграл в НБА три сезона.

Летом 2006 года Планинич вернулся в Европу, подписав контракт с «ТАУ Керамикой». В составе этого клуба два раза выиграл Суперкубок Испании и один раз чемпионат Испании по баскетболу в сезона 2007—2008. В 2008 году подписал двухлетний контракт с российским ЦСКА.

В составе ЦСКА Зоран Планинич стал:
 Обладателем Промокубка Единой лиги ВТБ 2008;
 Двукратным чемпионом России по баскетболу: 2008/2009, 2009/2010;
 Чемпионом Единой лиги ВТБ: 2009/2010;
 Обладателем Кубка России по баскетболу: 2010.

В июне 2010 года подписал двухлетний контракт с подмосковными «Химками». 27 октября 2010 года Зоран набрал 1000-е Очко в Евролиге.

15 апреля 2012 года в Химках баскетболист завоевал с одноименным клубом Кубок Европы и при этом был признан лучшим игроком (MVP) «Финала четырёх». В этот же день стало известно, что Планинич продлил контракт с «Химками» на сезон-2012/13.

Сборная Хорватии 
Планинич выступал за сборную Хорватии до 22 лет, завоевавшую на чемпионате мира серебряные медали. Играл в составе национальной хорватской сборной на чемпионатах Европы 2003, 2005, 2007 и 2009 годов, чемпионате мира 2010, а также на Олимпийских играх 2008 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на nba.com
 НБА статистика на basketball-reference.com
 Зоран Планинич на euroleague.net
 Профайл на сайте БК «Химки»

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Фурнир»
Игроки БК «Цибона»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года